Kanton Saint-Benoît-1
Kanton Saint-Benoît-2